Koróni kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Koróni (ort i Grekland, Epirus), Nomós Prevézis, 
 Koróni (ort i Grekland, Peloponnesos), Messenien, 

Robotskapade Greklandförgreningar